Аростаро има више значења:

 Аростаро (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аростаро (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику